PSR B1957+20 (Пульсар Чёрная Вдова) —  миллисекундный пульсар, является частью двойной системы в созвездии Стрелы. Обнаружен в 1988 году. Является первым обнаруженным пульсаром такого типа.

PSR B1957+20 обращается с коричневым карликом-компаньоном с периодом 9,2 часа. Период затмения составляет около 20 минут. Наиболее распространённое теоретическое объяснение системы подразумевает, что спутник разрушается гравитацией нейтронной звезды (полость Роша), за что пульсар и получил прозвище Чёрная Вдова. После этого были обнаружены и другие объекты со сходными характеристиками, и название было применено к классу миллисекундных пульсаров с аблирующей компаньона.

Позднейшие наблюдения объекта позволили обнаружить головную ударную волну в H-alpha и в меньшей степени в рентгеновском диапазоне (космический телескоп «Чандра»), указывая на скорость звездного ветра около миллиона километров в час.

В 2010 году было подсчитано, что для нейтронной звезды нижний порог массы не менее , а верхний  (последний из которых, если это действительно, сделал бы PSR B1957+20 самой массивной нейтронной звездой, которую удалось обнаружить до сих пор в пределах диапазона Толмана-Оппенгеймера-Волкова).

В 2018 году радиоизлучение пульсара было конвертировано в звук, и на основе этих звуков была сделана музыкальная композиция.

Галерея 
Пульсар Чёрная вдова и его окружение в представлении художника.

Примечания 

Астрономические объекты, открытые в 1988 году
Миллисекундные пульсары
Микроквазары